Pierwszy rząd Endy Kenny’ego
 Drugi rząd Endy Kenny’ego